Majewo ist der Name mehrerer Orte in Polen

 Majewo (Milejewo), Ortschaft in der Gmina Milejewo, Woiwodschaft Ermland-Masuren
Majewo, Ortschaft in der Gmina Morzeszczyn, Woiwodschaft Pommern